Rosenkampff ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adolph von Rosenkampff (1764–1832), deutsch-baltischer Adelsmann und Landespolitiker
 Karl von Rosenkampff (1793–1846), deutsch-baltischer Adelsmann, Ingenieur und russischer Generalmajor
 Kaspar Heinrich von Rosenkampff (1734–1790), deutsch-baltischer Adliger und schwedischer Freiherr